TN, Tn eller tn kan avse:

 TN – Nationalitetsmärke för motorfordon från Tunisien
 .tn –  Tunisiens toppdomän
 TN – IATA:s kod för Air Tahiti Nui
 TN – förkortning för Tennessee
 tn – ISO 639-2 alpha-2 koden för språket Setswana